«Мозырь» — белорусский футбольный клуб из Мозыря. Выступал в третьей/второй лиге (D3) в 1997—2000 годах, фарм-клуб МПКЦ/«Славии».

Выступления в первенстве Белоруссии

Ссылки 
 

Футбольные клубы Белоруссии